La Martre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Martre, Var, departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 La Martre (kommun), Québec, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 

Robotskapade Kanadaförgreningar